André Mathieu peut faire référence à : 

 André Mathieu (1929-1968), un pianiste et compositeur québécois ;
 André Mathieu, ou Matthieu André (1909-1979), un footballeur français ;
 André Mathieu (1942-2009), un écrivain québécois.